Plusieurs chapelles chrétiennes ont été nommées chapelle Sainte-Avoye en référence à sainte Avoye de Sicile en France :
 la chapelle Sainte-Avoye de  ;
 la chapelle Sainte-Avoye de Pluneret.

Avoye
~